Le kabupaten de Bogor, en indonésien , est un kabupaten (subdivision administrative) qui entoure la ville de Bogor dans la province de Java occidental.

La kota et le kabupaten font partie de la conurbation du Jabodetabek, qui réunit également les villes de Jakarta, Depok, Tangerang et Bekasi et les kabupaten de Tangerang et Bekasi.

Géographie
Le kabupaten est bordé :
Au nord, par la province de Banten, les kota de Depok et Bekasi et le kabupaten de Karawang,
À l'est, par les kabupaten de Purwakarta et Cianjur,
Au sud, par le kabupaten de Sukabumi et
À l'ouest, par la province de Banten.

Tourisme

Le parc national Halimun Salak

Bogor
Sunda

ar:بوجور